Кубок Португалії з футболу 2016–2017 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул здобула Бенфіка.

Календар

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 жовтня 2016

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 листопада 2016

|}

П'ятий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 грудня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 грудня 2016

|}

Чвертьфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 січня 2017

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 лютого/5 квітня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1 березня/4 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Португалії на soccerway 

2016–2017
Португалія
Португалія
2016 у португальському спорті
2017 у португальському спорті